Pedro Antonio Tremolada, (Lissone, 4 de outubro de 1956), é desde 12 de julho de 2017  o bispo católico de Brescia, Itália.

Biografia 

Nasceu em 1956, em Lissone, pouco ao Norte de Milão e foi ordenado padre em 1981 pelas mãos do cardeal Carlo Maria Martini.

Depois de 1985 e por mais de 25 anos foi professor de escritura sagrada na Facoltà teologica dell'Italia settentrionale.

Em 2012 foi nomeado Prelado de honra de Sua Santidade.

Em 24 de maio de 2014, o papa Francisco o nomeou bispo auxiliar de Milão  pelas mãos do cardeal Angelo Scola, e co-celebrado por Dionigi Tettamanzi e Mario Enrico Delpini em 28 de junho 2014, em 12 de julho de 2017 papa Francisco nomeou-o novo bispo de Brescia.

Lema 

Haurietis de fontibus salutis

Ligações externas 

 

Tremolada
Tremolada